Papouasie peut désigner :
 la Papouasie, une région d'Océanie où vivent les Papous et qui correspond à la Nouvelle-Guinée et aux îles toutes proches ;
 la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un État d'Océanie géographiquement principalement sis sur la partie orientale de l'île de Nouvelle-Guinée;
 la région Papouasie, une région de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 le territoire de Papouasie, ancienne colonie australienne ;
 la Papouasie occidentale, moitié occidentale de la Papouasie, et qui correspond à la Nouvelle-Guinée occidentale ;
 la Papouasie, la Papouasie centrale, la Papouasie des hautes terres, la Papouasie méridionale et la Papouasie occidentale, cinq provinces de l'Indonésie occupant la moitié occidentale de la Nouvelle-Guinée ;
 la République de Papouasie occidentale.